«Ограбление по-французски» () — криминальный фильм сценариста и режиссёра Брэда Мирмана.

Сюжет 
Банде парижских грабителей во главе с Даниэлем Форэ постоянно не везёт, и когда им поступает поручение от босса — ехать в Чикаго и ограбить один из особняков, преступники с охотой соглашаются, надеясь на удачу. Однако уже по приезде их начинает преследовать злой рок: поссорившись с местной преступной группировкой, они по ошибке угоняют автомобиль главаря уличной банды. Ограбление особняка приносит также плохие новости — дом принадлежит младшему боссу местной мафии, вдобавок, нужных ценностей у него не оказалось. Французов по пятам начинают преследовать агенты ФБР, целью которых являются аудиокассеты из особняка мафиози. Теперь грабителям необходимо срочно придумать, как разрешить сложившуюся ситуацию.

В ролях

Дубляж ролей 
 Владимир Антоник — Даниэль Форэ
 Вадим Андреев — Фрэнки Земетти
 Александр Клюквин — Марсель Бюро
 Александр Груздев — Ноль
 Владимир Ерёмин — Лоран Бастальди
 Андрей Бархударов — Сами
 Всеволод Кузнецов — Жюльен Лябесс
 Леонид Белозорович — Ремон Гини
 Никита Прозоровский — Агент Поуг
 Рогволд Суховерко — Анджело Джанкарло
 Олег Куценко — Тони, подручный Анджело Джанкарло
 Вячеслав Баранов — Рафаэль Руиз
 Андрей Ярославцев — Джои Две Тонны

Интересные факты 
 Джонни Холлидей и Рено являются популярными эстрадными исполнителями. Во время комической сцены во французском баре они включают радиостанции, на которых звучат исполняемые ими самими песни, :en:Que je t'aime и Dès que le vent soufflera соответственно.

См. также 
 Ограбление по… — советский мультипликационный фильм (1978).

Ссылки 
  
  
  

Фильмы-боевики Канады
Фильмы-боевики Великобритании
Кинокомедии Канады
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 2003 года
Детективные фильмы Канады
Детективные фильмы Великобритании
Фильмы Канады 2003 года
Фильмы на английском языке